Distrito electoral 20 puede referirse a:
Distrito electoral 20, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 20,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.